Чужо́й (), также ксеномо́рф (; от  «чужой» +  «форма») — инопланетный вид из вселенной фильма «Чужой» и его продолжений. Ниже представлен список различных форм ксеноморфа, упоминавшихся в различных фильмах, компьютерных играх, комиксах и т. п.

Фильмы

Солдаты и трутни 
На них возложена обязанность по защите и охоте, а также расширению жилого пространства, строительству улья, сбору пищи, кормлению королевы и уходу за яйцами. В обычных условиях эти особи не способны к размножению, однако при отсутствии королевы могут преобразовывать тела других существ в яйца, пока не выведут Матку.

Внешне трутень и солдат отличаются размерами (солдат немного больше) и покровами головы (гладкая — у трутня, ребристая — у солдата). Трутни появляются в фильмах «Чужой», и «Чужой против Хищника», солдаты — в фильмах «Чужие» и «Чужие против Хищника: Реквием». В каждом из этих фильмов внешний вид существ отличается. Также возможно, что протоморфы из фильма «Чужой: Завет» также являются трутнями.

Также возможно, что трутни и солдаты являются одной кастой, так как в каноничных фильмах, играх и книгах никогда не встречаются вместе, а различия по внешнему виду можно объяснить делением на подвиды или адаптацию к конкретным условиям.

В комиксах и компьютерных играх среди трутней выделяется несколько каст, различающихся внешним видом и поведением.

Клонированные ксеноморфы 
Особая разновидность трутней, появляющаяся в фильме 1997 года «Чужой: Воскрешение». Этот подвид появился из яиц отложенных клонированной вместе с Эллен Рипли королевой и является своего рода гибридом из-за того, что при клонировании гены Рипли и королевы смешались. Внешне они довольно сильно отличаются от обычных трутней — они окрашены в буроватый цвет, их ноги приспособлены к пальцехождению, а не стопохождению и имеют пять сегментов, а их головы короче и более заострены. Характерной чертой клонированных ксеноморфов является то, что периодически они выдыхают пар.

Королева 
Королева или же Матка — главная и самая крупная особь в колонии (в несколько раз больше рядового Чужого). Остальные ей беспрекословно подчиняются, даже если им это стоит жизни. Передвигается только на двух больших конечностях. Её экзоскелет настолько прочный, что стандартное 10-мм кинетическое оружие его не пробивает. В отличие от постоянно видоизменяющихся солдат, с момента взросления внешний вид королевы остаётся практически неизменным: голову украшает огромная гребневидная «корона», переходящая в головной чехол, присутствие дополнительных конечностей на груди, присутствие на спине огромных шипов вместо небольших трубок для дыхания, но главная её особенность — наличие пуповины яйцеклада. Этот полупрозрачный биополимерный мешок, заполненный яйцами, настолько огромен, что из-за него королева не может самостоятельно передвигаться и поэтому находится в «колыбели» — своеобразном гамаке из слюнных нитей и полос биополимерной смолы, поддерживающих королеву и её яйцеклад в подвешенном состоянии. Тем не менее, в случае опасности королева способна оборвать яйцеклад и передвигаться самостоятельно. Пример: в игре «Aliens versus Predator (2010)» старая королева обрывает яйцеклад, чтобы сбежать из плена, но через какое-то время отращивает новый.

Также известен факт, упомянутый в книгах Ридли Скотта, о том, что взрослая королева, полностью завершившая своё развитие, имеет интеллект, превосходящий обычный человеческий. Также признаки разумности видны в фильме «Чужие». Когда Эллен Рипли сначала продемонстрировала действие огнемёта, а затем направила ствол на отложенные королевой яйца, то королева поняла её намерения и, чтобы сохранить их, приказала двум солдатам, которые собирались напасть на Рипли, отступить. В другой раз королева поняла транспортное предназначение лифта, а затем воспользовалась им.

Также существует фигурка «Короля Чужих».

Бегун 
Бегун () — четвероногая форма Чужого, результат развития эмбриона в организме животного. Он меньше и немного быстрее обычных особей, плюётся кислотой, на спине нет дыхательных трубок. Впервые показан в фильме «Чужой 3», где носителем выступает собака (в режиссёрской версии фильма — бык).

В улье, благодаря своей ловкости и скорости, бегуны играют роль разведчиков и добытчиков пищи. Подобный момент поведения и деятельности упомянут в игре «Aliens versus Predator 2».

Клоны Рипли 
Из останков погибшей Эллен Рипли, заражённой Чужим, в фильме «Чужой: Воскрешение» её клонировали 8 раз. Клоны в разной степени сочетали в себе свойства Чужого и человека, а также обладали памятью Рипли и инстинктами Чужого. В комиксе «Alien: Resurrection» () в отличие от фильма у них тёмно-зелёная кровь. Первые 6 клонов оказались нежизнеспособными или вскоре погибали. Клон № 7 была уничтожена по собственной просьбе клоном № 8, которая смогла выжить и была полностью гуманоидной с кислотной кровью и внешне неотличимой от настоящей Рипли. Восьмой клон появился и в комиксе «Aliens versus Predator versus The Terminator» (Чужие против Хищника против Терминатора).

Новорождённый 
Новорождённый () — гибрид человека и Чужого из фильма «Чужой: Воскрешение».

В результате генетического вмешательства людей при создании клона мёртвой Рипли, заражённой королевой Чужих, клонированная королева в какой-то момент прекращает откладывать яйца и создаёт утробу с человеческой репродуктивностью, затем рождает новое существо. Однако новорождённый не чувствует родства с королевой и убивает её, а своей матерью считает клон Рипли № 8.

Новорождённый отличается от обычных особей тем, что он крупнее, покрыт полупрозрачной кожей, не имеет хвоста и других морфологических (внешних) и физиологических признаков. Его короткий череп напоминает человеческий (в том числе выраженными глазницами). Глаза, нос, зубы и язык (вместо двойной челюсти) также человеческие. Он довольно умён и способен к выражению эмоций мимикой.

Диакон 

Фильм «Прометей», изначально задумывавшийся как приквел «Чужого», демонстрирует частичную предысторию появления Чужих как вида. В течение фильма археологи заражаются биологической технологией космических жокеев (в этом фильме именуемые Создателями). В результате из тела одной из женщин извлекают кальмароподобное существо (называемое авторами Трилобитом). Вскоре оно вырастает в огромного монстра и нападает на единственного выжившего Создателя и внедряет что-то в его тело, после чего из тела Жокея вылезает существо, отдалённо похожее на взрослую особь Чужого и названное режиссёром фильма Ридли Скоттом «Диаконом», из-за формы головы, похожей на митру священников. Он имеет серый цвет покровов, более острую форму черепа и вытянутые челюсти. Его телосложение и конечности больше похожи на гуманоидные. Вместо двух выдвижных челюстей у этого существа одна дополнительная верхняя челюсть у нёба. Кроме того, отсутствуют дыхательные трубки на спине и хвост. Создатели никак не упоминают о связи Диакона и Чужих.

Неоморф 
«Новая» разновидность ксеноморфов, либо отличный от них биологический вид из фильма 2017 года «Чужой: Завет». Пока о них известно немного, кроме того, что существа распространяются через грибковые споры. В фильме грудоломы-неоморфы покидают носителя через спину и через горло, хотя не исключены и другие точки выхода. Внешне напоминают Диакона, но имеют белую кожу и шипы на спине и хвосте.

Протоморф 
Ещё одна разновидность, появившаяся в фильме «Чужой: Завет». Под этим названием фигурирует в промо-материалах к фильму. Один из результатов экспериментов андроида Дэвида на планете Создателей. В книге А. Д. Фостера, являющейся официальной новеллизацией фильма, Дэвид отрицает свою причастность к созданию ксеноморфов и утверждает, что их сделали инженеры.

Возможно является обычным трутнем.

Расширенная вселенная 
В расширенной вселенной Чужих, созданной книгами, комиксами, компьютерными играми и линиями игрушек, существуют и другие разновидности ксеноморфов.

Гибрид (Чужехищник) 

Чужехищник ( от  — «Хищник» и  — «Чужой») — особый вид Чужого, результат развития эмбриона в организме Хищника. Имеют как черты обычных Чужих, так и некоторые признаки Хищника, например, жвала и дредовидные отростки. Впервые был изображён художником Дэйвом Дорманом на иллюстрации в 1992 году. Затем стал персонажем книг, комиксов и компьютерных игр. Позже, в 2004 году, появился в конце фильма «Чужой против Хищника» в виде грудолома, а в продолжении «Чужие против Хищника: Реквием» стал взрослой особью. В фильме имеет способность к прямому внедрению эмбриона в тело человека, причём в количестве до 4-5 штук, поскольку является не обычной особью, а промежуточным видом между взрослым Чужим и королевой. Однако данную роль Чужехищник выполняет только в вышеуказанном фильме, зачастую являясь просто более сильным солдатом/трутнем. В русской локализации игры Aliens versus Predator 2: Primal Hunt называется Дроном, доступен в качестве играбельного персонажа. В игре Aliens versus Predator 2010 выступает в роли босса в кампании за Хищника и является очень сильным и живучим противником.

Преторианец 
Преторианец (по аналогии с преторианской гвардией) — элитный солдат улья. Преторианец во много раз больше и сильнее Чужого-трутня и Чужого-солдата, но меньше королевы. Когда популяция улья вырастает до значительных размеров, королева выбирает из числа своих подданных Чужих, которые станут её личными охранниками — преторианцами. Получив «разрешение» на дальнейшее развитие, будущие преторианцы должны как можно скорее покинуть улей, в противном случае их растерзают свои, так как их тела в процессе развития начинают производить феромоны, раздражающие остальных Чужих. Во время линьки преторианцы живут отдельно от сообщества, добывая себе пищу и избегая встреч с остальными ксеноморфами. Большая часть кандидатов в преторианцы гибнет. По окончании линьки преторианец возвращается в улей, становясь неотлучным охранником королевы. Преторианец уже не участвует в основной жизни улья. Преторианцы находятся либо в улье, либо в его окрестностях. Преторианцы развиваются только из солдат и трутней. Чужехищники так же могут становиться преторианцами, пример тому — чужехищник в фильме «Чужие против Хищника: Реквием».

Королева-мать 
Различные Королевы-матери являются верховными предводительницами всех видов ксеноморфов, другие Королевы и Императрицы им подчиняются. Каждая Королева-мать управляет собственной разновидностью Чужих, например, чёрными или красными. Обладают телепатией и эмпатией. Отличаются пятью шипами на краю гребня вместо трёх, как у обычных королев.

Появляются в комиксах «Aliens: Earth War» и «Aliens: Genocide» и книге «Aliens: The Female War».

Разновидности, появившиеся только в играх 
 Императрица:
Императрица появляется в играх «Aliens Online» и «Aliens vs. Predator 2». Особо крупная и древняя королева. Ещё более сильная и живучая. Возможно, королевы в «Aliens versus Predator (2010)», и «Aliens: Infestation» 2011 года также являются Императрицами. На ранних эскизах к игре «Aliens vs. Predator 2» Императрица была изображена с крыльями. 
 Летающий Чужой
Летающий Чужой появляется в играх «Aliens: Extermination» и «Alien vs Predator (SNES)» как один из боссов и в линии игрушек компании «Kenner» как летающая королева.
 Ксено-Борг
Xenoborg из игры «Aliens versus Predator» — созданный людьми охранный киборг на основе Чужого. Представляет собой трутня с вживлённым в голову лазерным целеуказателем и двумя лазерными орудиями непрерывного действия в передних конечностях. Автоматически включается при приближении живого объекта.
 Громила
Этот Чужой является преторианской формой Бегуна. У него огромная голова, которой он таранит всё на своём пути. Его тяжело убить, так как голова этого Чужого играет роль и щита. Появляется в «Aliens: Colonial Marines».
Бойлер

Бойлеры, мутировавшие в результате ядерного взрыва на LV-426. Абсолютно слепые. Ориентируются по шуму. Атака — самоподрыв или брызги кислотой на короткие расстояния.
Появляется в «Aliens: Colonial Marines».
 Плевун
Ещё один вид мутировавших Чужих. Их головы светятся в темноте. Плюются кислотой с приличного расстояния. Очень быстрые. Появляется в «Aliens: Colonial Marines».
 Ворон
Очень похож на не полностью развившегося преторианца. Отличительная черта — голова как у воина. Встречается только одна особь. Против него подходит только крупнокалиберное оружие. Так же серьёзный ущерб может нанести удар руки — манипулятора автопогрузчика. Появляется только в игре «Aliens: Colonial Marines».
 Крупный Чужой
Босс в игре «Alien 3». Похож на солдата, но размером примерно с королеву. Хвоста нет. Передвигается на задних конечностях. Хорошо прыгает. Периодически брызжет кислотой.
 Переносчик
Carrier Xenomorph — разновидность Чужого из игры «Aliens versus Predator: Extinction». Обладает длинными дыхательными трубками, благодаря которым может переносить Лицехватов и бросать их в противников.
 Потрошитель
Ravager Xenomorph — разновидность Чужого из игры «Aliens versus Predator: Extinction». Обладает прочным панцирем и острыми когтями-лезвиями на передних конечностях.
 Чужехищник-Берсерк
Berserker Predalien — Чужой из игры «Aliens vs Predator: Evolution». Данный вид ксеноморфов появляется в результате внедрения эмбриона в тело Супер Хищника — Берсерка. По сути является Чужехищником, но имеет отличительные особенности: внешний покров имеет чёрный окрас с красным оттенком на конечностях и на голове. На голове располагается гребень, похожий на гребень Преторианцев, но значительно малый по размерам. Дреды полностью отсутствуют, а мандибулы значительно малы по сравнению с мандибулами Чужехищника. В отличие от Чужехищника значительно крупнее, быстрее и сильнее его.
 Горилла
Gorilla Alien — Чужой из игры «Alien vs Predator (SNES)». Приспособлен к перемещениям по джунглям.
 Солдат
Похож на трутня, только синего цвета, отличается живучестью. Встречается на последних уровнях игры «Alien Resurrection» вышедшего на «PlayStation».
 Чужой-таркатанец
В целом похож на обычного трутня, но имеет выдвижные лезвия на руках, а пасть намного шире, чем у обычных ксеноморфов, и усеяна длинными коническими зубами. Все эти черты унаследованы от таркатанцев. Другие отличительные черты — короткая голова, и более низкий, по сравнению с классическими ксеноморфами, рост, примерно со среднего человека. Кровь имеет кислотные свойства, но более ограниченные, в угоду игровому балансу.
Вариации:
 Кислотник. Самый, что ни на есть классический Чужой. Внешние отличия — гладкая голова, как у трутня, а с хвоста сочится кислота. Спецприёмы ориентированы на применение кислоты, а по геймплею эта вариация — типичный зонер.
 Таркатанец. Своеобразная замена Бараки в ростере игры. Внешние отличия — рифлёная голова, как у солдата. Использует характерные для Бараки спецприёмы, за вычетом проджектайла.
 Трюкач. Нечто среднее между преторианцем и королевой. Внешние отличия — наличие короны-воротника на голове. Специализируется на вызове яиц и других ксеноморфов.
Появился в качестве DLC в составе Kombat Pack 2 в Mortal Kombat X.

 Люркер

Разновидность солдат. Обычно обитают в канализациях. Предпочитают быть скрытными, часто прячутся. Уровень интеллекта можно соотнести с 7-ми летним ребёнком. Также очень часто прыгает на своих жертв. Немного быстрей и проворней обычных солдат. Голова имеет гладкий рельеф. Появляется в «Aliens: Colonial Marines».

Разновидности, появившиеся только в комиксах 

 Космический жокей

В комиксе «Aliens. Apocalypse: The Destroying Angels» Космические жокеи представлены как разновидность Чужих.

 В комиксе «Aliens: Purge» из яйца Чужого, заражённого биологическим компьютерным вирусом, используя споры проказы как посредник-носитель, вырастили гиноида Элоиз. Это был опытный образец — в неё не включили ограничения поведения, только основной код морали. В этом комиксе и комиксе «Alien versus Predator: Pursuit» (Чужой против Хищника: Преследование) проказа замедляет развитие эмбриона Чужого в прокажённых, зато те могли без опаски работать в гнезде Чужих. Сама Элоиз стала испытывать к Чужим материнские чувства. Чужие воспринимают её как королеву. Лаборатория, в которой её создали, принадлежала слившимся компаниям — Альянсу Аделаиды и Бомбея. Когда солдаты Альянса расстреляли учёных, занимавшихся созданием андроида, и стали расстреливать прокажённых и Чужих, Элоиз перебила солдат и вместе с оставшимися «подданными» покинула планету на корабле Альянса.
 В комиксе «Aliens» (Чужие) рядовые Чужие внешне несколько отличаются от обычных и атакуют, не заботясь о собственном выживании. «Королева» выглядит как огромный кристаллический город и владеет гипнозом.
 В комиксе «Alien Loves Predator» (рус. Чужой любит Хищника; комикс является пародией на вселенную Чужого и Хищника) Чужой Эйб (полное имя — Эбрахам Эльен) ведёт себя как человек, по темпераменту больше напоминает подростка. Несмотря на то, что он не скрывает своего облика, люди не обращают внимания или просто не догадываются, что он — пришелец. В одном из выпусков о нём говорят как о темнокожем молодом человеке. В комиксе появляются также два его младших брата и мать-королева. Чужие встречаются на планете Гаргос.
 В комиксе «Aliens versus Predator versus The Terminator» в терминаторов помимо человеческих частей были внедрены части ксеноморфов, хотя они по-прежнему внешне походили на людей.

Улей 
Для создания улья может быть достаточно одного лицехвата, попавшего в населённое пространство (планету, космический корабль, станцию). После того, как ксеноморф достигнет взрослой стадии при отсутствии королевы, он превратится сначала в преторианца, затем в королеву. Найдя подходящую изолированную область, как правило, в наиболее тёплом месте, и наевшись, она отрастит яйцеклад и отложит первые яйца. Первые лицехваты либо атакуют приблизившихся, либо покинут улей и самостоятельно найдут носителей. Вылупившиеся ксеноморфы, достигнув взрослой стадии на свободе, вернутся в улей, где будут в качестве солдат и трутней кормить королеву и заботиться о яйцах. С этого момента лицехватам не придётся покидать улей, так как взрослые особи сами доставят туда будущих носителей.

Примечания 

Персонажи вселенной Чужого
Персонажи вселенной «Чужой против Хищника»